Фёдоровка — название географических объектов.

Белоруссия 
 Фёдоровка — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Федоровка — упразднённая деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Фёдоровка — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Фёдоровка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Фёдоровка — деревня в Любанском районе Минской области.
 Фёдоровка — упразднённая деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Федоровка — упразднённая деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Фёдоровка — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Фёдоровка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Фёдоровка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Фёдоровка — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Фёдоровка — до 2022 года название села Теректы в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Фёдоровка — село в Жайылском районе Чуйской области.

Крым 
 Фёдоровка — село в Джанкойском районе.
 Фёдоровка — село в Раздольненском районе.
 Фёдоровка — село в Сакском районе, ликвидировано в 2010 году.
 Фёдоровка — исчезнувшее село в Ленинском районе.
 Фёдоровка — до 1948 года название села Степановка в Нижнегорском районе.

Молдавия 
 Фёдоровка — село в Оргеевском районе

Россия 
Алтайский край
 Фёдоровка — село в Бурлинском районе, упразднено в 1976 г.

Амурская область
 Фёдоровка — село в Завитинском районе.
 Фёдоровка — упразднённая деревня в Магдагачинском районе.

Астраханская область
 Фёдоровка — село в Енотаевском районе.
 Фёдоровка — село в Икрянинском районе.

Башкортостан
 Фёдоровка — деревня в Бакалинском районе
 Фёдоровка — деревня в Белебеевском районе
 Фёдоровка — деревня в Благовещенском районе
 Фёдоровка — село в городском округе город Уфа
 Фёдоровка — деревня в Уфимском районе.
 Фёдоровка — село в Фёдоровском районе.
 Фёдоровка — село в Хайбуллинском районе.

Брянская область
 Фёдоровка — деревня в Гордеевском районе, Творишинское сельское поселение.
 Фёдоровка — деревня в Гордеевском районе, Уношевское сельское поселение.
 Фёдоровка — деревня в Дубровском районе.
 Фёдоровка — деревня в Злынковском районе.
 Фёдоровка — деревня в Почепском районе.
 Фёдоровка — деревня в Суражском районе, Дубровское сельское поселение.
 Фёдоровка — деревня в Суражском районе, Нивнянское сельское поселение.

Владимирская область
 Фёдоровка — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Федоровка — деревня в Собинском районе.

Волгоградская область
 Фёдоровка — посёлок в Быковском районе.
 Фёдоровка — село в Жирновском районе.

Воронежская область
 Фёдоровка — село в Кантемировском районе.
 Фёдоровка — посёлок в Панинском районе.
 Фёдоровка — деревня в Семилукском районе.

Ивановская область
 Фёдоровка — деревня в Пестяковском районе.

Калужская область
 Федоровка — деревня в Медынском районе.
 Федоровка — деревня в Ульяновском районе.
 Федоровка — деревня в Юхновском районе.

Кемеровская область
 Фёдоровка — деревня в Мариинском районе.
 Фёдоровка — посёлок в Новокузнецком районе.

Курская область
 Фёдоровка — деревня в Горшеченском районе.
 Федоровка — деревня в Золотухинском районе.
 Федоровка — деревня в Фатежском районе.

Ленинградская область
 Фёдоровка — деревня в Кингисеппском районе, Кузёмкинское сельское поселение.
 Фёдоровка — деревня в Кингисеппском районе, Опольевское сельское поселение.

Липецкая область
 Фёдоровка — деревня в Добринском районе.
 Федоровка — деревня в Измалковском районе.
 Фёдоровка — деревня в Липецком районе.
 Фёдоровка — село в Усманском районе.

Марий Эл
 Фёдоровка — деревня в Куженерском районе.

Мордовия
 Фёдоровка — посёлок в Ардатовском районе.
 Фёдоровка — деревня в Атяшевском районе.
 Фёдоровка — деревня в Большеберезниковском районе.
 Фёдоровка — посёлок в Инсарском районе, упразднён в 1995 году.
 Фёдоровка — посёлок в Старошайговском районе, упразднён в 2007 году.

Московская область
 Федоровка — деревня в Зарайском районе.
 Фёдоровка — хутор в Истринском районе.
 Фёдоровка — деревня в Дмитровском районе, сельское поселение Куликовское.
 Фёдоровка — деревня в Дмитровском районе, городское поселение Яхрома.
 Фёдоровка — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область
 Фёдоровка — село в Краснооктябрьском районе.

Новосибирская область
 Фёдоровка — село в Северном районе.

Омская область
 Фёдоровка — деревня в Любинском районе.
 Фёдоровка — деревня в Москаленском районе.
 Фёдоровка — деревня в Тевризском районе.

Оренбургская область
 Фёдоровка — село в Акбулакском районе.
 Фёдоровка — село в Александровском районе.
 Фёдоровка — село в Курманаевском районе.
 Фёдоровка — село в Сорочинском районе.
 Фёдоровка — до 1966 г. название деревни Зоровка Абдулинского района.

Орловская область
 Фёдоровка — деревня в Верховском районе, Васильевское сельское поселение.
 Фёдоровка — деревня в Верховском районе, Корсунское сельское поселение.
 Федоровка — деревня в Залегощенском районе.
 Фёдоровка — деревня в Колпнянском районе.
 Фёдоровка — деревня в Корсаковском районе.
 Федоровка — деревня в Малоархангельском районе.
 Фёдоровка — деревня в Покровском районе.
 Фёдоровка — деревня в Свердловском районе.

Пензенская область
 Фёдоровка — село в Каменском районе.
 Федоровка — деревня в Нижнеломовском районе.

Ростовская область
 Фёдоровка — хутор в Кагальницком районе.
 Фёдоровка — хутор в Кашарском районе, Кашарское сельское поселение.
 Фёдоровка — хутор в Кашарском районе, Талловеровское сельское поселение.
 Фёдоровка — село в Неклиновском районе.
 Фёдоровка — хутор в Чертковском районе.

Рязанская область
 Федоровка — деревня в Касимовском районе.
 Фёдоровка — село в Михайловском районе.
 Фёдоровка — деревня в Сараевском районе, Алексеевское сельское поселение.
 Фёдоровка — деревня в Сараевском районе, Телятниковское сельское поселение.
 Федоровка — деревня в Сапожковском районе.
 Фёдоровка — деревня в Шацком районе, Агишевское сельское поселение.
 Фёдоровка — деревня в Шацком районе, Ольховское сельское поселение.

Самарская область
 Федоровка — село в Богатовском районе
 Фёдоровка — деревня в Кинель-Черкасском районе.
 Фёдоровка — село в Приволжском районе.
 Фёдоровка — посёлок городского типа, с 2009 года — микрорайон города Тольятти.

Саратовская область
 Федоровка — село в Калининском районе.
 Федоровка — село в Лысогорском районе.
 Фёдоровка — село в Фёдоровском районе.

Смоленская область
 Фёдоровка — деревня в Дорогобужском районе.
 Фёдоровка — деревня в Ельнинском районе.

Тамбовская область
 Фёдоровка — деревня в Бондарском районе.
 Фёдоровка — деревня в Инжавинском районе, упразднена в 2000 году.
 Фёдоровка — деревня в Кирсановском районе.
 Фёдоровка — село в Петровском районе.
 Фёдоровка — деревня в Ржаксинском районе, Золотовский сельсовет.
 Фёдоровка — деревня в Ржаксинском районе, Каменский сельсовет.
 Фёдоровка — село в Сосновском районе.
 Фёдоровка — деревня в Тамбовском районе.
 Фёдоровка — деревня в Токарёвском районе.

Татарстан
 Федоровка — деревня в Аксубаевском районе.
 Федоровка — село в Заинском районе.
 Федоровка — село в Тетюшском районе.

Тверская область
 Фёдоровка — село в Кимрском районе.

Тульская область
 Федоровка — деревня в Богородицком районе.
 Федоровка — село в Ефремовском районе.
 Федоровка — деревня в Кимовском районе.
 Федоровка — деревня в Киреевском районе.
 Фёдоровка — деревня в городском округе город Тула, бывшее Рождественское сельское поселение.
 Фёдоровка — село в городском округе город Тула, бывшее Фёдоровское сельское поселение.
 Федоровка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.
 Федоровка — деревня в Узловском районе.
 Федоровка — деревня в Чернском районе.
 Федоровка — деревня в Ясногорском районе.

Тыва
 Фёдоровка — название села Кундус-Туг в Каа-Хемском кожууне до 1963 года.

Ульяновская область
 Федоровка — деревня в Николаевском районе.

Хабаровский край
 Фёдоровка — село в Хабаровском районе.

Челябинская область
 Фёдоровка — деревня в Красноармейском районе.
 Фёдоровка — посёлок городского типа, с 2004 года — микрорайон города Челябинска.

Узбекистан 
 Фёдоровка — прежнее название города Пайарык Пайарыкского района Самаркандской области.

Украина 
Винницкая область
 Фёдоровка — село в Вороновицкой городской общине Винницкого района.
 Фёдоровка — село в Фёдоровской сельской общине Шаргородского района.

Волынская область
 Фёдоровка — село во Владимирской городской общине Владимирского района.

Донецкая область
 Фёдоровка — село в Соледарской городской общине Бахмутского района.
 Фёдоровка — село в Комарской сельской общине Волновахского района.
 Фёдоровка — посёлок в Горловской городской общине Горловского района.
 Фёдоровка — село в Иловайской городской общине Донецкого района.
 Фёдоровка — село в Константиновской городской общине Краматорского района.
 Фёдоровка — село в Новодонецкой поселковой общине Краматорского района.
 Фёдоровка — село в Никольской поселковой общине Мариупольского района.
 Фёдоровка — село в Сартанской поселковой общине Мариупольского района.
 Фёдоровка — село в Гродовской поселковой общине Покровского района.

Житомирская область
 Фёдоровка — село в Малинской городской общине Коростенского района.
 Федоровка — село в Брониковской сельской общине Звягельского района.
 Фёдоровка — село в Черняховской поселковой общине Житомирского района.
 Фёдоровка — название села Калиновка в Хорошевской поселковой общине Житомирского района до 1963 года.

Запорожская область
 Фёдоровка — село в Широковской сельской общине Запорожского района.
 Фёдоровка — село в Терпеньевской поселковой общине Мелитопольского района.
 Фёдоровка — село в Нововасилевской поселковой общине Мелитопольского района.
 Фёдоровка — село в Фёдоровской сельской общине Пологовского района.

Киевская область

 Фёдоровка — село в Дымерской поселковой общине Вышгородского района.
 Фёдоровка — село в Иванковской поселковой общине Вышгородского района.
 Фёдоровка — село в Полесской поселковой общине Вышгородского района.
 Фёдоровка — село в Томашовской сельской общине Фастовского района.
 Фёдоровка — село в Яготинской городской общине Бориспольского района.
Кировоградская область
 Фёдоровка — село в Кетрисановской сельской общине Кропивницкого района.
 Фёдоровка — село в Тишковской сельской общине Новоукраинского района.
 Фёдоровка — село в Первозвановской сельской общине Кропивницкого района.
 Фёдоровка — село в Онуфриевской поселковой общине Александрийского района.
 Фёдоровка — село в Петровской поселковой общине Александрийского района.
 Фёдоровка — бывшее село в Александрийском районе.

Луганская область
 Фёдоровка — посёлок в Хрустальненской городской общине Ровеньковского района.
 Фёдоровка — посёлок в Должанской городской общине Должанского района.

Николаевская область
 Фёдоровка — село в Коблевской сельской общине Николаевского района.
 Фёдоровка — село в Березнеговатской поселковой общине Баштанского района.
 Фёдоровка — село в Веселиновской поселковой общине Вознесенского района.
 Фёдоровка — село в Врадиевской поселковой общине Первомайского района.
 Фёдоровка — бывшее название города Новая Одесса в 1739—1832 годах.

Одесская область
 Фёдоровка — село в Кодымской городской общине Подольского района.
 Фёдоровка — село в Куяльницкой сельской общине Подольского района.
 Фёдоровка — село в Гулянском старостинском округе Окнянской поселковой общины Подольского района.
 Фёдоровка — село в Ставровском старостинском округе Окнянской поселковой общины Подольского района.

Полтавская область
 Фёдоровка — село в Глобинской городской общине Кременчугского района.
 Фёдоровка — село в Диканьской поселковой общине Полтавского района.
 Фёдоровка — село в Зеньковской городской общине Полтавского района.
 Фёдоровка — село в Ланновской сельской общине Полтавского района.

Ровненская область
 Фёдоровка — село в Гощанской поселковой общине Ровненского района.
 Фёдоровка — село в Вировской сельской общине Сарненского района.

Тернопольская область
 Фёдоровка — название села Тудоров в Копиченецкой городской общине Чортковского района до 2002 года.

Харьковская область
 Фёдоровка — село в Барвенковской городской общине Изюмского района, бывший Богодаровский сельский совет.
 Фёдоровка — село в Барвенковской городской общине Изюмского района, бывший Мечебиловский сельский совет.
 Фёдоровка — село в Изюмской городской общине Изюмского района.
 Фёдоровка — село в Шевченковской поселковой общине Купянского района.
 Фёдоровка — село в Близнюковской поселковой общине Лозовского района.
 Фёдоровка — село в Лозовской городской общине Лозовского района, бывший Комсомольский сельский совет.
 Фёдоровка — село в Лозовской городской общине Лозовского района, бывший Надеждовский сельский совет.
 Фёдоровка — село в Нововодолажской поселковой общине Харьковского района.
 Фёдоровка — посёлок в Ольховатской сельской общине Чугуевского района.
 Фёдоровка — село в Старосалтовской городской общине Чугуевского района.
 Фёдоровка — село в Змиёвской городской общине Чугуевского района.
 Фёдоровка — бывшее село в Богодуховском районе.

Херсонская область
 Фёдоровка — село в Высокопольской городской общине Бериславского района.
 Фёдоровка — посёлок в Ивановской поселковой общине Генического района.
 Фёдоровка — село в Новотроицкой поселковой общине Генического района.
 Фёдоровка — посёлок в Зеленоподской сельской общине Каховского района.
 Фёдоровка — село в Дарьевской сельской общине Херсонского района.

Хмельницкая область
 Фёдоровка — село в Антонинской поселковой общине Хмельницкого района.

Прочие географические названия 
 Фёдоровка — река в Воронежской области.
 Фёдоровка — река в Кемеровской области.
 Фёдоровка — река в Кировской области.
 Фёдоровка — река на территории России, протекает по территории Ленинградской области.
 Фёдоровка — узловая железнодорожная станция Приднепровской железной дороги.
 Фёдоровка — железнодорожный остановочный пункт Одесской железной дороги
 Фёдоровка — железнодорожный остановочный пункт Южной железной дороги

См. также 
 Фёдоровка Вторая
 Фёдоровка 2-я
 Фёдоровский сельский совет
 Большая Фёдоровка
 Малая Фёдоровка
 Новофёдоровка
 Омск-Фёдоровка
 Верхняя Фёдоровка
 Высокофёдоровка
 Нижняя Фёдоровка
 Сергее-Фёдоровка